Organo a bocca – tipologia di strumenti aerofoni ad ancia libera, sia orientali che occidentali.
Un organo della bocca.

Pagine correlate 
Organo
Bocca (disambigua)